Kaladsinskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Kaladsinskaja (* 2003), weißrussische Tennisspielerin
 Wanessa Kaladsinskaja (* 1992), weißrussische Ringerin